Tanegashima steht für:

 Tanegashima, Insel im Süden Japans, gehört zur Präfektur Kagoshima
 Tanegashima Space Center, kurz TNSC, japanischer Weltraumbahnhof auf Tanegashima
 zum gleichnamigen Asteroiden siehe (8866) Tanegashima
 Tanegashima-Arkebuse, historisches japanisches Vorderladergewehr

Tanegashima ist der Familienname folgender Personen:

 Tanegashima Tokitaka (1528–1579), japanischer Fürst